DRS est un sigle pour :
 Schweizer Radio DRS (où DRS signifie deutschen und rätoromanischen schweiz), les radios suisses alémaniques et romanche ;
 Département recherches subatomiques de l'Institut pluridisciplinaire Hubert Curien'' depuis 2006 ;
 Département du Renseignement et de la Sécurité, le service de renseignements algérien ;
 Détecteur de requête de sortie, un système de déverrouillage de porte, généralement accompagné d’une gâche électrique verrouillant celle-ci au départ ;
 Document de référence du système (sous entendu du D20 System) ;
 Drag Reduction System (en français, système de réduction de la traînée), le système permettant d’ajuster pendant la course l’aileron arrière des monoplaces de Formule 1 ;
 Direct Rail Services (entreprise ferroviaire britannique).

DRS est un code pour :
 Aéroport de Dresde, en Allemagne.